Люстерник — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Люстерник, Ева (Хава) Яковлевна (1904—1991) — советский востоковед-индолог, историк русско-индийских отношений, профессор ЛГУ.
 Люстерник, Лазарь Аронович (1899—1981) — советский математик, член-корреспондент АН СССР (1946).
 Люстерник, Малкиель (Максимилиан Аронович) (1912—1943) — польский еврейский поэт, литературовед, публицист и переводчик.

Также 
 Категория Люстерника — Шнирельмана
 Теорема Люстерника — Фета
 Теорема Люстерника — Шнирельмана
 Теорема Люстерника — Шнирельмана о существовании трёх замкнутых геодезических линий